Етюдите на Фредерик Шопен са три комплекта от соло етюди за пиано, публикувани през 30-те години на XX век. Има общо двадесет и седем композиции, включващи две отделни колекции от по дванадесет, номерирани Op. 10 и Op. 25, както и набор от три без опус номера.

История 
Шопеновите етюди формират основата на тогавашния революционен стил при свиренето на пиано. Те са едни от най-предизвикателните и емоционални от всички произведения в концертния пиано репертоар. Поради това музиката остава популярна и често се изпълнява на концертни и частни събития. Някои са толкова популярни, че са получили прякори, може би най-популярният от всички е Op. 10, № 3, понякога идентифициран с имената „Tristesse“ („Скръб“) или „L'Adieu“ („Сбогом“). Никои от прякорите не са оригинално творение на Шопен.

Всичките двадесет и седем етюда са публикувани, докато Шопен е още жив; Op. 10 са композирани между 1829 и 1832 и са публикувани през 1833 във Франция, Германия и Англия. Дванадесетте етюда от Op. 25 са композирани в различни периоди между 1832 и 1836 г. и са публикувани в същите страни през 1837. Последните три, част от серията „Méthode des méthodes de piano“, съставена от Игнац Мошелес и Франсоа-Жозеф Фети, са композирани през 1839 г. без определен опус номер. Появяват се в Германия и Франция през ноември 1940, а в Англия – януари 1841 г.

Първите етюди от Опус 10 са написани в младежките години на Шопен. Те се нареждат заедно с ранните Менделсонови творби като редки примери за изключително младежки композиции, които заслужават да бъдат включени в стандартния канон. Етюдите на Шопен издигат музикалната форма от чисто утилитарни упражнения до велики художествени шедьоври.

Списък с етюдите

Етюди Op. 10

Етюди Op. 25

Trois nouvelles études

Външни препратки 
 Анализи на Шопеновите етюди на Шопен: поетът на пианото 
 Подробно ръководство  на Шопеновите етюди с нотни листове и звукозаписи
 Етюди Op. 10 и етюди Op. 25 на CFEO (Chopin's First Editions Online)

Композиции на Фредерик Шопен